Màquina recreativa o arcade
 Arcade (Itàlia), municipi a la província de Treviso (Itàlia)
 Arcade (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Arcade (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Arden-Arcade, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia